Хосе́ Мари́я Ло́пес (; 26 апреля 1983, , провинция Кордова, Аргентина) — аргентинский автогонщик. Он принимал участие в сезоне 2006 GP2 за команду Super Nova, перед этим он гонялся за DAMS и команду CMS в Формуле-3000. С 2014 года выступает в WTCC. Двукратный чемпион мира по автогонкам на выносливость (2019/2020 — в классе LMP1, 2021 — в классе гиперкаров), победитель 24 часов Ле-Мана (2021).

Его профессиональная карьера началась в 2001 году, в отличие от большинства гонщиков он начал карьеру не с картинга, а с Еврокубка Формулы-Рено. Он остался в серии на 2002, и также принимал участие в Итальянской Формуле-Рено и в этом же году стал чемпионом. В следующем году Лопес перешёл в Еврокубок Формулы-Рено V6 и впервые познакомился с командой DAMS, заработал чемпионский титул.

2004 был наполнен событиями для Лопеса, Он перешёл в Формулу-3000 за команду CMS. Он также продолжал гоняться в Еврокубке V6, участвуя в нескольких гонках ип провёл тесты в FIA GT Championship за команду DAMS Lamborghini.

Лопес принял участие в GP2 в 2005, он был одним из немногих гонщиков, которые провели полный сезон в Формуле-3000, серия которую заменила GP2. В 2006 он перешёл в более успешную команду Super Nova и несмотря на то, что не удалось добиться успехов уровня Адама Кэролла, он, тем не менее, произвёл хорошее впечатление.

Результаты выступлений

Результаты выступлений в Формуле-3000

Результаты выступлений в GP2

Результаты выступлений в WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Ссылки 

 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 

Автогонщики Аргентины
Пилоты GP2 из Аргентины
Пилоты WTCC из Аргентины
Чемпионы WTCC
Пилоты Формулы E из Аргентины
Обладатели подиума в Формуле E
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Аргентины
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Победители 24 часов Ле-Мана